Dimech est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Catherine Dimech (née en 1965), joueuse de badminton maltaise ; 
 Francis Zammit Dimech (né en 1954), homme politique maltais ; 
 Jeanette Dimech (né en 1951), chanteuse espagnole ; 
 Luke Dimech (né en 1977), joueur de football maltais ; 
  (1860–1921), poète, écrivain, philosophe et homme politique maltais. 

Patronyme maltais